Hagnauer est un nom de famille notamment porté par :

 Johannes Hagnauer (mort en 1500), moine bénédictin suisse, abbé de Muri ;
 Roger Hagnauer (1901-1986),  syndicaliste révolutionnaire français ;
 Yvonne Hagnauer (1898-1985), syndicaliste et féministe française, épouse du précédent.